Geräusch bezeichnet:

 eine Hörempfindung, siehe Geräusch
 in der Jägersprache das Herz bzw. die Lunge, siehe Geräusch (Jagd)
 ein Album der Band Die Ärzte aus dem Jahr 2003, siehe Geräusch (Album)